Kotayk’ kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Kotayk' (ort i Armenien), Kotajk, 
 Kotajk, provins, 

Robotskapade Armenienförgreningar